Oración (del latín oratio, que significa 'palabra, facultad de hablar') puede referirse a:

 oración,  acción por la cual una persona se dirige a una divinidad o una persona sagrada;
 oración, estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado;
 Oración, canción del grupo musical español Héroes del Silencio.

Enlaces externos